

Personaggi 
 Noonien Soong – personaggio immaginario di Star Trek
 Arik Soong –  personaggio immaginario di Star Trek

Persone 
 James Soong – politico taiwanese
 Tse-Ven Soong – politico e imprenditore cinese